Amelie ist

 ein weiblicher Vorname, siehe Amelie (Vorname)
 als Fehlbildung das angeborene Fehlen einer oder mehrerer Gliedmaßen, siehe Amelie (Medizin)

Amelie ist ein Pseudonym von:
 Maria Amelie (Madina Salamowa;* 1985), russische Autorin, Immigrantin in Norwegen

Siehe auch:
 Amelia
 Amalie
 Emelie
 Récif Amélie
 Die fabelhafte Welt der Amélie, ein Film von Jean-Pierre Jeunet
 Amelie rennt, ein Jugendfilm von Tobias Wiemann